Mysis, cinquième stade de développement chez la crevette.
 Mysis, un genre de crustacés qui ressemblent à des crevettes.